Hahnenkamm (Kitzbüheler Alpen), een berg in de Kitzbüheler Alpen
Hahnenkamm (Ötztaler Alpen), een berg in de Ötztaler Alpen
Hahnenkammafdaling, een bekende ski-afdaling vanaf de Hahnenkamm in de Kitzbüheler Alpen
Hahnenkammbahn, de cabinebaan vanuit Kitzbühel de berg op naar het begin van de afdaling